MA-10 steht für:
 Doukkala-Abda, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig bis zum 20. April 2018)
 Guelmim-Oued Noun, ISO-3166-2-Code der Region in Marokko (gültig seit dem 20. April 2018)

Abkürzung